Awigdor Ben-Gal
 Awigdor Jicchaki
 Awigdor Kahalani
 Awigdor Lieberman
 Awigdor Mermelstein
 Awigdor Moskowicz
 Awigdor Stemacki